Joaquín Cortizo – calciatore spagnolo
 Jordi Cortizo – calciatore messicano
 Laurentino Cortizo – ex allevatore e politico panamense, dal 2019 presidente del Paese
 Pablo Cortizo – calciatore argentino